PCP est acronyme de plusieurs choses listées ci-dessous :

Informatique 
 , un concept en informatique ;
 Problème de correspondance de Post en théorie de la calculabilité ;
 Probabilistically Checkable Proof, en français preuve vérifiable de manière probabiliste en théorie de la complexité ; le résultat le plus important étant le théorème PCP ;
 , un protocole réseau permettant la redirection de port.

Médecine 
 Pentachlorophénol, un fongicide ;
 Phéncyclidine, une drogue de synthèse, utilisée de manière récréative ;
 Pneumocystis pneumonia, pneumonie du patient immunosupprimé causée par Pneumocystis jirovecii
 Pression capillaire pulmonaire ;
 Plâtre cruro-pédieux : un appareil immobilisant les articulations et les os du genou, de la jambe et du pied.

Politique 
 Partido Comunista del Peru, plus connu sous le nom de Sentier lumineux ;
 Partido Comunista Português, le Parti communiste portugais ;
 Politique commune de la pêche, impulsée par l'Union européenne ;
 Parti catalan prolétaire, un parti communiste catalaniste des années 30 ;
 Personal Choice Party, un parti libertaire américain créé en 1997.

Autres usages 
  ;
 Protection civile de Paris, ancienne dénomination de la Protection Civile Paris Seine ;
 Police contre la prohibition, collectif de policiers et gendarmes français souhaitant la décriminalisation de l’usage des drogues ;
 Planet Core Productions, un label de techno hardcore. ;
 Perfect Crime Party, œuvre fictive apparaissant dans le manga Bakuman ;
  un type d'arme à air comprimé.

Notes et références